Święty – stosowane w chrześcijaństwie określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości;
 Święty (Sanctus) – aklamacja liturgiczna, wykonywana po prefacji;
 „Święty” – postać literacka i filmowa;
 Święty (oryg. The Saint) – brytyjski serial telewizyjny z 1962 roku;
 Święty (oryg. The Saint) – amerykański film sensacyjny z 1997 roku w reżyserii Phillipa Noyce'a;
 Święty – polski serial telewizyjny z 2020 roku;
 Święty – holenderski horror komediowy z 2010
 Święty – pseudonim artystyczny polskiego muzyka, kompozytora i producenta muzycznego, a także inżyniera dźwięku